Protásio Alves
 Protásio Alves (Rio Grande do Sul)
 Avenida Protásio Alves

Desambiguação